Super Smash Bros. (Nintendo 64), videojoc de lluita desenvolupat per HAL Laboratory i publicat per Nintendo per a la consola Nintendo 64.
 Super Smash Bros. (sèrie de videojocs), saga de videojocs de lluita distribuïda per Nintendo 
 Super Smash Bros. (3DS/Wii U), entrega per a Nintendo 3DS i Wii U, anomenada oficial "Super Smash Bros
 Super Smash Bros. Brawl
 Super Smash Bros. Melee